

Albumi

Studijski albumi
 Bon Jovi 1984. 
Billboard: #43
UK: #71
USA prodaja: 2 milijuna
Ukupna prodaja: 4 milijuna

7800° Fahrenheit 1985. 
Billboard: #37
UK: #28
USA prodaja: 1 milijun
Ukupna prodaja: 2.5 milijuna

Slippery When Wet 1986.
Billboard: #1 (8 tjedana)
UK: #6
USA prodaja: 12 milijuna
Ukupna prodaja: 27 milijuna

New Jersey 1988.
Billboard: #1 (4 tjedna)
UK: #1
USA prodaja: 7 milijuna
Ukupna prodaja: 17 milijuna

Keep the Faith 1992.
Billboard: #5 
UK: #1
USA prodaja: 3 milijuna
Ukupna prodaja: 17 milijuna

These Days 1995.
Billboard: #9 
UK: #1
USA prodaja: 2 milijuna
Ukupna prodaja: 10 milijuna

Crush 2000.
Billboard: #9 
UK: #1
USA prodaja: 3 milijuna
Ukupna prodaja: 11 milijuna

Bounce 2002.
Billboard: #2 
UK: #2
USA prodaja: 700 000
Ukupna prodaja: 4 milijuna

Have a Nice Day 2005.
Billboard: #2 
UK: #2
USA prodaja: 1 400 000
Ukupna prodaja: 4.5 milijuna

Lost Highway 2007.
Billboard: #1 
UK: #2 
USA prodaja: 1 200 000
Ukupna prodaja: 3.5 milijuna

Kompilacije
Cross Road 1994.
Billboard: #8 
UK: #1
USA prodaja: 5 milijuna
Ukupna prodaja: 20 milijuna

One Wild Night Live 1985-2001‎ 2001.
Billboard: #20 
UK: #2
USA prodaja: 500 000
Ukupna prodaja: 4 milijuna

This Left Feels Right 2003.
Billboard: #14 
UK: #4
USA prodaja: 500 000
Ukupna prodaja: 2 milijuna

100 000 000 Fans Cant Be Wrong 2004.
Billboard: #54 
UK: /
USA prodaja: 500 000
Ukupna prodaja: 1 milijun

Singlovi

Videozapisi i DVD-i

Slippery when Wet
Access All Areas - A Rock&Roll Odyssey
Keep The Faith - The Videos
Keep The Faith - An Evening With Bon Jovi
Crossroad
Live From London
The Crush Tour
This Left Feels Right